Helgeån, Helgeå, Helgaån eller Helgå kan avse:

Helge å – ett vattendrag som rinner upp i ett antal mindre sjöar, via Möckeln öster om Älmhult i södra Småland, och flyter ut i Hanöbukten på Skånes östkust
Helige å (även Helga å) – Mörrumsån från Helgasjön via Salen till Åsnen i Kronobergs län
Helgån – en å som rinner från Helgsjön ut i Insjön i Dalarna
Helgå, Salo stad - en medeltida kungsgård